Robert Norton peut faire référence à :

Personnalités politiques 
Robert Norton, homme politique conservateur britannique
Robert Norton, député de Warwick

Autres
Robert Norton boxer
Robert L. Norton,  responsable des médias
Bob Norton (Robert Cecil York Norton; 1922–1992), dentiste australien
Robert Norton (typographe) (1929–2001), imprimeur et éditeur